Les Mariner ou Marinas sont, dans l’univers du manga Les Chevaliers du Zodiaque, les soldats de l'armée du dieu des océans : Poséidon.

Au plus haut rang de la hiérarchie de cette armée, se dressent les Généraux de Poséidon, chargés de défendre chacun un océan et son pilier (à la manière des Chevaliers d'Or qui gardent les douze maisons du Sanctuaire terrestre). Si les combats sont relativement âpres, l'armée des Généraux de Poséidon est pourtant communément admise comme inférieurement puissante à celle des Chevaliers d'Or.

Chaque général porte une armure, du nom d’Écaille'' représentant une créature ou monstre marin des légendes océaniques.

Les principaux personnages du chapitre Poséidon 

 Baian, Géneral de L'Hippocampe Gardien du Pilier du Pacifique Nord, vaincu par Seiya
 Io, Général de Scylla, Gardien du pilier de l'Océan Pacifique Sud, vaincu par Shun
 Krishna, Général de Chrysaor, Gardien du pilier de l'Océan Indien, vaincu par Shiryu,
 Isaak, Général du Kraken, Gardien du pilier de l'Océan Arctique, vaincu par Hyoga,
 Kaasa, Général des Lyumnades, Gardien du pilier de l'Océan Antarctique, vaincu par Ikki,
 Sorrento, Général de Sirène Maléfique, Gardien du pilier de l'Océan Atlantique Sud, affronte Shun, combat interrompu (en faveur de Shun)
 Kanon, Général du Dragon des Mers, Gardien du pilier de l'Océan Atlantique Nord, frère jumeau du chevalier d'or des gémeaux Saga, affronte Ikki, combat interrompu (en faveur de Kanon)

 Thétis, Marinas de la Néréide (Sirène Aquatique), servante de Poséidon et assistante des sept Généraux, affronte Shaina, combat interrompu (en faveur de Shaina)